Bent Jensen (ur. 1947) – duński piłkarz
 Bent Jensen (1925-2016)  – duński wioslarz

Zobacz też 
 Bent Nørregaard-Jensen (ur. 1949) – duński żużlowiec